Apád-anyád idejöjjön!, 1961-es amerikai film
 Apád-anyád idejöjjön!, 1998-as brit-amerikai film
 Apád, anyád idejöjjön!, a Magyar Televízió vetélkedője 1990 és 1991 között